Gourdin ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Gourdin (1897–1966), US-amerikanischer Leichtathlet und Jurist
 François-Philippe Gourdin (1739–1825), französischer Benediktiner, Gelehrter, Schriftsteller und Bibliothekar
 Noel Gourdin, US-amerikanischer Sänger
 Theodore Gourdin (1764–1826), US-amerikanischer Politiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Gourdin (South Carolina)

Sonstiges:
 Gourdin-Insel, Insel an der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel